podklasa (łac. subclassis) – pomocnicza kategoria systematyczna w botanice
 podklasa społeczna (ang. underclass) – kategoria społeczna w socjologii